Провинција Трансвал (, ) или Трансвалска провинција (енгл. -{Transvaal Province}-, афр. -{Transvaal Provinsie}-), је била једна од четири старе провинције Јужноафричке Републике, у периоду од 1910 до 1994. године.

Након тога урађена је нова административна подела државе, на девет провинција.

Име Трансвал се односи на географски положај провинције, преко реке Вал.

Главни град провинције Трансвал је била Преторија.

Спољашње везе 
 Transvaal

Покрајине Јужноафричке Републике